

Architecture 
 Palazzo Salerno, palais de Naples.

Patronyme 

 Cataldo Salerno (1951-), universitaire et homme politique italien ;
 Cristiano Salerno (1985-), coureur cycliste italien ;
 Enrico Maria Salerno (1926-1994), acteur italien ;
 Giovanni di Salerno (?-1208), cardinal italien ;
 Nadja Salerno-Sonnenberg (née en 1961), violoniste italo-américaine ;
 Ramarino da Salerno, peintre italien du XVI ;
 Sabrina Salerno (1968-), chanteuse pop rock italienne ;
 Sandrine Salerno (1971-), femme politique suisse
 Vittorio Salerno (1937-2016), réalisateur, scénariste et producteur italien.

Sport 
 Salerno Calcio, club italien de football.

Toponyme 
 Salerno, nom italien de la ville de Salerne.

Voir aussi